Антоневич Ярко, Ярко Антоневич — український бандурист.
 Ярко Кіндрат Омелянович (1915 — ?) — український радянський діяч, секретар Кіровоградського обласного комітету КПУ.